En , Białęgi est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Białęgi.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Białęgi.